Baule – tipo di contenitore
 Baule – comune francese
 Baulé – popolo della Costa d'Avorio
 Bernhard Baule (1891-1976) – matematico austrotedesco